Mystère (misterio en idioma francés) puede referirse a:

 Mystère, un espectáculo permanente de Cirque du Soleil en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.
 Mystère, una película francesa de 1983 dirigida por Carlo Vanzina.
 Mystère, una serie de televisión francesa de 2007.
 Mystère, película francesa de 2021 dirigida por Denis Imbert.
 Martin Mystère, un personaje ficticio de cómic.
 Martin Mystère, serie animada producida por la compañía francesa Marathon, basada en el personaje anterior.
 Una serie de aviones franceses:
 Dassault MD 451 Mystère I
 Dassault MD 452 Mystère II
 Dassault MD 453 Mystère III
 Dassault MD 454 Mystère IV
 Dassault Super Mystère
 Dassault Mystère 10